Elisabeth Biebl (attrice) (1915-1989) – attrice e cantante tedesca
 Elisabeth Biebl (politica) (1928) – politica tedesca
 Franz Biebl (1906-2001) – compositore tedesco
 Heidi Biebl (1941–2022) – sciatrice alpina tedesca
 Konstantin Biebl (1898-1951) – poeta ceco
 Max Biebl (1893-1968) – medico e docente tedesco 
 Peter Biebl (1937-2006) – politico tedesco
 Richard Biebl (1908-1974) – botanico tedesco